El nombre de Máximo Hernández puede hacer referencia:

 al futbolista y entrenador Máximo Hernández Sánchez (Madrid, 1945);
 el poeta zamorano Máximo Hernández Fernández (Larache, 1953).